Taborda puede referirse a:

 César Taborda, futbolista argentino nacido en 1984; 
 Cristian Taborda, futbolista argentino nacido en 1988; 
 Juan de Ávalos y Taborda, escultor español; 
 Kelly Ximena Martínez Taborda, destacada deportista colombiana de la especialidad de Patinaje; 
 Raúl Damonte Taborda, experiodista y político radical argentino; 
 Roque Ramón Taborda], futbolista argentino 
 Saúl Alejandro Taborda, pedagogo crítico de la obra de Domingo Faustino Sarmiento; 
 Sebastián Taborda, futbolista uruguayo; o
 Vasco José Taborda Ribas, abogado y escritor.